Venezuela
 Sarare (rijeka)
 Sarare (grad)

Brazil:
 Sarare (Indijanci)